Johannes Poeschel ist der Name folgender Personen:
* Johannes Poeschel (Luftfahrer) (1855–1943), auch Felix Johannes Poeschel, deutscher Philologe, Schulrektor,, Ballonführer und Luftfahrtpionier
 Johannes Georgius Poeschel (1680–1737), deutscher klassischer Philologe, evangelischer Theologe und Pädagoge, Kantor und Konrektor, siehe Johann Georg Poeschel

Siehe auch:
 Johann Peschel (um 1535–1599), deutscher Theologe, Botaniker und Gartengestalter